

Усть-Канда — річка в Башкортостані та Челябінській області, ліва притока Юрюзані
 Усть-Канда — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область